Піровано Альберто (італ. Alberto Pirovano;нар. 7 березня 1884, Вапріо-д'Адда — пом. 23 лютого 1973, Рим) — італійський селекціонер, вчений в галузі генетики.
 Джован Баттіста Піровано (італ. Giovan Battista Pirovano, 5 травня 1937, Верчеллі — 8 листопада 2014, Верчеллі) — італійський футболіст.